63P kan syfta på:

 63P/Wild - en periodiskt återkommande komet.
 Progress MS-2 - en rysk Progress farkost.